«Храм Солнца» (фр. Le Temple du Soleil) — 14-й альбом комиксов Эрже о приключениях Тинтина, сюжетно продолжающий предыдущий альбом «Семь хрустальных шаров» (1945). Первый из альбомов, опубликованный (в 1946 г.) в специализированном журнале «Тинтин». В 1969 г. на основе этих двух альбомов в Бельгии был снят мультипликационный фильм, за которым в 2001 г. последовал и мюзикл.

Сюжет 

Предыдущий альбом рассказывал о семи путешественниках, которые привезли в Европу мумию правителя инков, за что на них было наложено проклятие. Профессор Турнесоль надел браслет с руки мумии и был похищен потомками инков, которые увезли его в Перу. Тинтин и капитан Хэддок попытались перехватить Турнесоля в порту Кальяо, однако похитители последнего обвели их вокруг пальца.

Преследование индейцев племени кечуа, похитивших учёного, заводит друзей в перуанские Анды, в город Хуага, где они едва не становятся жертвами подстроенной  железнодорожной катастрофы. Полиция, узнав, что разыскиваемого профессора сопровождают индейцы, не желает иметь с ними ничего общего. Однако помощь приходит с неожиданной стороны. Тинтин заступается за Зоррино, индейского мальчика, которого хотят поколотить «белые» забияки. Новый друг Тинтина соглашается провести его через джунгли к храму Солнца, где держат профессора.

После долгого и опасного путешествия по горам Тинтин и его товарищи проваливаются прямо в храм Солнца. У Тинтина есть медальон, который гарантирует неприкосновенность его обладателю. Репортёр жертвует его Зоррино. За кощунственное вторжение в храм Тинтина и капитана приговаривают к смертной казни путём сожжения на одном костре с другим «святотатцем» — профессором Турнесолем.

В качестве последней милости Тинтин просит перенести казнь на то время, когда, по его расчетам, должно произойти солнечное затмение. Наступление темноты повергает индейцев в ужас и приводит их правителя к выводу, что перед ним боги, которые в состоянии повелевать небесными светилами. Узников освобождают из-под стражи, после чего они возвращаются в Европу с богатыми дарами. Зоррино же остаётся жить в храме с потомками инков.

См. также 
Фабула комикса перекликается с известными приключенческими книгами «Дочь Монтесумы» (Райдер Хаггард), «Невеста Солнца» (Гастон Леру) и «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (Марк Твен), а также с фильмом Мела Гибсона «Апокалипто».

Тинтин
Комиксы 1946 года